Гірське масло (, , ) – 

 Застаріла назва нафти. 
Застаріла назва сульфатів і арсенатів натрію, магнію,  міді, заліза, алюмінію.

Література